Assisensi – abitanti di Assis (Brasile)
Assisensi – abitanti di São Francisco de Assis